Магданлы () — город в Кёйтендагском этрапе Лебапского велаята Туркменистана.

Население — 77,0 тыс. жителей (2015).

История 
До 8 сентября 2002 года носил названия Говурдак (Гаурдак).

25 ноября 2017 года Меджлисом Туркменистана был изменён статус Магданлы с города с правами этрапа Лебапского велаята на город в составе Кёйтендагского этрапа (куда были также включены его генгешлики Чярджев и Йурекдепе).

География 
Город расположен в предгорьях хребта Кугитангтау, в 260 км к юго-востоку от административного центра велаята Туркменабад.

Конечная железнодорожная станция на ветке от станции Мукры на линии Керки — Термез.

Население

Экономика 
Добыча и переработка самородной серы. Заводы калийных удобрений.

Примечания

Ссылки 
 БСЭ: [bse.sci-lib.com/article008787.html Гаурдак]

Города Туркменистана
Лебапский велаят
Упразднённые этрапы Туркменистана
Переименованные населённые пункты Туркменистана